Дхармараджа — термин в буддизме и индуизме, означающий «повелитель закона» (санскр.: «дхарма» — закон, учение, «раджа» — царь, князь). Одно из духовных званий в тибетском буддизме.

Индуизм 

В индуизме есть дэва (божество) Дхарма — «повелитель закона». Одно из его имён Дхармараджа.

Впоследствии Дхармараджа — одно из имен Ямы, бога подземного мира, в облике которого слились образы дэвы Дхармы и собственно Ямы (бог подземного мира) (Яма досл. — «близнец» \санскр.\, брат Ями), Яма и Ями были первыми людьми, попавшими в загробное царство и Яма был назначен «царём мертвых», повелителем загробного мира. Этот эпитет описывает Яму как бога загробного мира, судящего умерших. В «облике» Ямы слились" :

1. функции Дхармы, который первоначально был персонификацией мирового нравственного закона и

2. судьи — которым, собственно, и был «назначен» Яма. Его писцом и помощником является Читрагупта, записывающий хорошие и дурные мысли и поступки людей. — О слиянии образов Дхармараджи и Ямы пишут исследователи Я. В. Васильков и С. Л. Невелева — см. Махабхарата. Кн. третья. Лесная. Пер. Я. В. Василькова, С. Л. Невелевой. М.1987. с. 665:

«Дхармараджа \ „Dharmaraja“ \ может быть прочтено (речь идёт об одной из комментируемой шлок Махабхараты) как „царь Дхарма“ (имя божества, персонифицирующего Закон) или же как „Царь правосудия“ (эпитет бога смерти, правителя загробного мира. Далее (в комментируемой шлоке) речь идёт только о Дхарме. Данным местом иллюстрируется частичное слияние в эпосе (в Махабхарате) образов Ямы и Дхармы, основывающееся на общности ряда функций».

Шлока, о которой пишут в своём комментарии Васильков и Невелева:
Услышав это, царь-мудрец сказал царю Дхарме \дхармарадже\: "Это я должен туда отправиться, а ты соблаговоли отпустить моего жреца.

В Махабхарате Дхарма и Яма выступают то как два разных персонажа, то как практически единое лицо (см. Невелева С. Л. Мифология древнеиндийского эпоса. М.1975). Следует помнить о целом ряде пластов этого грандиозного свода — и о неоднократных редакторских правках текста Махабхараты, Смирнов, например, отмечает важность шиваитской редакции, осуществлённой в первых веках н. э. (см. Нараяния, пер. с санскр. Б. Смирнова)

В Махабхарате Дхармараджа упонимается несколько раз. В роли бога справедливости и закона под именем Дхармараджа Яма выступил в качестве божественного отца Юдхиштхиры, старшего из пандавов. Также Видура, младший брат Дхритараштры и Панду, зачатый мудрецом Вьясой от служанки царицы Амбики, был воплощением Ямы как бога справедливости. Яма наложил слишком строгое наказание на мудреца Мандавью, за что и был проклят последним. В эпосе Махабхарата Видура выступает как величайший знаток писаний и законов, советник императора Дхритараштры.

Буддизм

Звание 
Дхармараджа — духовное звание, используемое в махаянском буддизме (в ваджраяне — тантрической ветви буддизма). В тхераваде это звание не используется. Неформально термин «дхармараджа» был известен ещё в палийском каноне (см., напр, Суттанипату, Милиндапаньху и др.) и означал обычно самого основателя буддизма Сиддхартху Гаутаму Шакьямуни Будду. В данном контексте Дхармараджа можно перевести как «царь (раджа) буддийского учения (дхармы)».

Носителем звания был известный советский\российский буддолог — Бидия Дандарон (1914—1974), сын ламы Дорджи Бадмаева, репрессированный в 1970-е годы в СССР. При его содействии в 1946 году возродился Агинский дацан в Бурятии.

Яма 
В тибетском буддизме Яма Дхармараджа является защищающим и покровительствующим божеством, эмманацией Манджушри. Он выступает хранителем закона (дхарма) и богом смерти. В данном контексте дхарма означает не буддийское учение об освобождении из круга перерождения, а карму, закон причины и следствия. Это связано с тем, что он судит дела человека (карму — слово «карма» имеет корень «кри», санскр.: «делать, деятельность» и последствия дел — он судит дела). Другое имя Ямы Дхармараджа в Тибете — Каларупа (досл.:"форма \рупа\ времени \кала\".

Яма Дхармараджа изображается на тхакнках в трех мотивах:
 побежденным Манджушри, красного цвета и с головой буйвола; здесь мотив преодоления мудростью дурной кармы,
 темно-синем или чёрным, с головой буйвола и стоящем на буйволе;
 верховным судьей в загробном мире бардо, стоящем на человеке (чаще всего женщине, как символе гордыни и человеческих слабостей).

Примечания

Литература 
 Кто есть кто в современном буддизме. В сб.: Стержень жизни. М., 1997.
 Аюшеева Д. В., Доржиева Д. Л. Жизнь и деятельность буддолога и наставника Б. Дандарона. 2014.
 Монтлевич Вл. Карнатантра. 1997.
 Махабхарата. Кн. третья «Лесная». Пер. с санскр. Я. В. Василькова и С. Л. Невелевой. М.1987.
 Невелева С. Л. Мифология древнеиндийского эпоса. М.1975.

Буддийская мифология
Боги индуизма
Боги смерти и загробного мира